Asterix () — одноимённая игра, созданная для Nintendo Entertainment System, Super NES и Game Boy. Игра основана на серии одноимённых комиксов об Астериксе и является частью серии игр на основе этих же комиксов. Игра была доступна только в стандарте PAL из-за её эксклюзивного европейского выпуска.

Геймплей 
Игра является жанровым платформером и выполнена в двухмерной графике. По сюжету Римский легион похитил Обеликса, уснувшего после обеда и взяла его в плен. Астерикс должен спасти своего лучшего друга.

Игрок управляет карликовым и усатым галлом по имени Астерикс, который должен пройти через несколько уровней, расположенных по всей Европе, сражаясь с Римлянами и различными агрессивными животными по пути, чтобы спасти своего друга Обеликса до того, как Цезарь скормит его львам.

Критика 
И «Астерикс», и «Смурфики» были гораздо более популярны в Европе, и большинство игр в их соответствующих сериях никогда не выходили на продажу в Северной Америке.

Примечания 

Компьютерные игры 1993 года
Игры для NES
Игры для SNES
Игры для Game Boy
Платформеры
Астерикс и Обеликс
Компьютерные игры по мотивам комиксов